Rong hat folgende Bedeutungen:

 der Name der Sprache der Lepcha
 ein Ort in der Gemeinde Øygarden in Norwegen
 der Kreis Rong (荣县) der Stadt Zigong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Rong (Zigong)
 der Kreis Rong (容县) der Stadt Yulin im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, VR China, siehe Rong (Yulin)
 die Gemeinde Rong (绒乡) des Kreises Sangri im Regierungsbezirk Shannan im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China, siehe Rong (Shannan)
 die Gemeinde Rong im Distrikt Ilam in Nepal, siehe Rong (Ilam)

Rong, geschrieben mit dem Schriftzeichen (), ist ein chinesischer Familienname. Bekannte Namensträger:

 Rong Guiqing (* 1958), chinesischer Generalmajor der Volksbefreiungsarmee
 Róng Hóng (1828–1912), Diplomat der Qing-Dynastie, siehe Yung Wing
 Rong Lu (* 1985), chinesische Badmintonspielerin
 Rong Yiren (1916–2005), chinesischer Politiker
weitere
 Wilhelm Ferdinand Rong (1759–1842), deutscher Komponist, Kammermusiker, Musikpädagoge und Autor 

Siehe auch:
 Wrong